Pfeiffer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 C. Michael Pfeiffer
 Hans Heinrich Pfeiffer
 Ludwig Karl Georg Pfeiffer